Грю — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 
 Грю, Десси (1953—1990) — волонтёр Ирландской республиканской армии («временного» крыла, Восточно-Тиронской бригады), убитый в одном из районов графства Арма.
 Грю, Джозеф Кларк (1880—1965) — американский дипломат, дядя Джозефа Кларка Грю-второго.
 Грю, Джозеф Кларк (второй) (род. 1958) — американский религиозный деятель, епископ штата Огайо Епископальной церкви (1994—2004).
 Грю, Марк (род. 1958) — британский футбольный вратарь и тренер, обладатель Кубка Уэльса в составе клуба «Кардифф Сити» (1992, 1993).
 Грю, Неемия (1641—1712) — английский ботаник и врач, микроскопист, основоположник анатомии растений.

 
 Грю, Фелониус — главный герой анимационной франшизы «Гадкий я»

См. также